Zalom peut désigner :

 Zalom, un village de Bosnie-Herzégovine dans la municipalité de Nevesinje,

 Zalom, un village du Cameroun dans la commune de Nkolmetet,

 Zalom, un village de Pologne dans le powiat de Wałcz.
 Załom, un village du powiat de Goleniów.